Xanxere kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Xanxerê (ort), Santa Catarina, 
 Xanxerê (kommun), Santa Catarina, 
 Xanxere (flygplats i Brasilien), Santa Catarina, Xanxerê, 

Robotskapade Brasilienförgreningar